Stevan Stojanović (; Kosovska Mitrovica, 29 outubro de 1964) é um goleiro sérvio aposentado, ex-capitão do Red Star Belgrade que venceu a final da Copa da Europa de 1991.

Biografia

Carreira 
Ele foi convocado várias vezes para a seleção nacional de futebol da Iugoslávia, mas não foi escolhido para um jogo oficial. Ele jogou por equipes Sub 21 e olímpicas.

Conquistas 
Lista de conquistas de Stojanović:

 Red Star Belgrade

 Yugoslav First League: 1987–88, 1989–90, 1990–91
 Yugoslav Cup: 1989–90
 European Cup: 1990–91

 Royal Antwerp

 Belgian Cup: 1991–92